Interwetten Racing – austriacki zespół wyścigowy i motocyklowy, założony w 2001 przez Waltera Rausa. Obecnie ekipa startuje w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0, Alpejskiej Formule Renault 2.0, oraz w MotoGP. W przeszłości zespół pojawiał się także na starcie w Formule Renault 3.5 (lata 2005-2010), Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0, Intercontinental Rally Challenge, Formule Renault V6 Eurocup oraz w Formule Volkswagen. Obecnie również ekipa współpracuje z zespołem Formuły 1 Lotus F1 Team oraz z Lotusem startującym w Formule Renault 3.5.

Starty

Formuła Renault 3.5 
W latach 2005-2007 Interwetten widniał na liście startowej jako Interwetten.com, w latach 2008-2009 jako Interwetten.com Racing, a w 2010 roku jako FHV Interwetten.com

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 
W sezonie 2010 Interwetten figurował na liście startowej jako Interwetten Junior Team, w 2011 roku jako Interwetten.com Racing Junior Team, w latach 2012–2013 jako Interwetten.com Racing, a od 2014 roku jako China BRT by JCS.

† – zawodnik nie był liczony do klasyfikacji końcowej.

Bibliografia 
 Informacje o zespole
 Wyniki w Driver Data Base

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu
 

Zespoły Formuły Renault 3.5
Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault V6
Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Alpejskiej Formuły Renault 2.0
Zespoły Północnoeuropejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0